Grabkreuz Kirchplatz 1 steht für folgende Grabkreuze in Korschenbroich, Nordrhein-Westfalen:

 Grabkreuz Kirchplatz 1 (1672)
 Grabkreuz Kirchplatz 1 (Stieyen) (1702)
 Grabkreuz Kirchplatz 1 (Handwerk) (1708)
 Grabkreuz Kirchplatz 1 (Küppers) (1708)
 Grabkreuz Kirchplatz 1 (Goebges) (1767)
 Grabkreuz Kirchplatz 1 (Schmitter)